Sladd kan avse:

Sladd – elkabel med kontaktdon i en eller båda ändar
Skarvsladd – förlängningssladd, en elkabel som skarvas på en annan
Sladd (rep) – ända av en lina eller ett rep
Sladd (trafik) – oönskad händelse i trafik då ett fordon förlorar greppet på ett eller flera hjul eftersom friktionen mot vägen är mindre än den aktuella sidkraften
Sladd – övergripande namn på den första respektive sista delen av en filmremsa vid filmkörning, se biografmaskinist
Vägsladd – jordbruksredskap som används för att jämna till grusvägar